De Mexicaanse deelstaat Tlaxcala bestaat uit zestig gemeentes (telkens wordt eerst de gemeente en dan de hoofdplaats genoemd):
 Acuamanala de Miguel Hidalgo - Acuamanala
 Altzayanca - Atlzayanca
 Amaxac de Guerrero - Amaxac de Guerrero
 Apetatitlán de Antonio Carvajal - Apetatitlán
 Apizaco - Apizaco
 Atlangatepec - Atlangatepec
 Benito Juárez - Benito Juárez
 Calpulalpan - Calpulalpan
 Chiautempan - Santa Ana Chiautempan
 Contla de Juan Cuamatzi - Contla
 Cuapiaxtla - Cuapiaxtla
 Cuaxomulco - Cuaxomulco
 El Carmen Tequexquitla - Tequixquitla
 Emiliano Zapata - Emiliano Zapata
 Españita - Españita
 Huamantla - Huamantla
 Hueyotlipan - Hueyotlipan
 Ixtacuixtla de Mariano Matamoros - Villa Mariano Matamoros
 Ixtenco - Ixtenco
 La Magdalena Tlaltelulco - La Magdalena Tlaltelulco
 Lázaro Cárdenas - Lázaro Cárdenas
 Mazatecochco de José María Morelos - Mazatecochco
 Muñoz de Domingo Arenas - Muñoz
 Nanacamilpa de Mariano Arista - Nanacamilpa
 Nativitas - Nativitas
 Panotla - Panotla
 Papalotla de Xicohtencatl - Papalotla
 Sanctorum de Lázaro Cárdenas - Sanctorum
 San Damián Texoloc - San Damián Texoloc
 San Francisco Tetlanohcan - San Francisco Tetlanohcan
 San Jerónimo Zacualpan - San Jerónimo Zacualpan
 San José Teacalco - San José Teacalco
 San Juan Huactzinco - San Juan Huactzinco
 San Lorenzo Axocomanitla - San Lorenzo Axocomanitla
 San Lucas Tecopilco - San Lucas Tecopilco
 San Pablo del Monte - Villa Vicente Guerrero
 Santa Ana Nopalucan - Santa Ana Nopalucan
 Santa Apolonia Teacalco - Santa Apolonia Teacalco
 Santa Catarina Ayometla - Santa Catarina Ayometla
 Santa Cruz Quilehtla - Santa Cruz Quilehtla
 Santa Cruz Tlaxcala - Santa Cruz Tlaxcala
 Santa Isabel Xiloxoxtla - Santa Isabel Xiloxoxtla
 Tenancingo - Tenancingo
 Teolocholco - Teolocholco
 Tepetitla de Lardizabal - Tepetitla
 Tepeyanco - Tepeyanco
 Terrenate - Terrenate
 Tetla de la Solidaridad - Tetla
 Tetlatlahuca - Tetlatlahuca
 Tlaxcala - Tlaxcala de Xicoténcatl
 Tlaxco - Tlaxco
 Tocatlán - Tocatlán
 Totolac - San Juan Totolac
 Tzompantepec - Tzompantepec
 Xaloztoc - Xaloztoc
 Xaltocan - Xaltocan
 Xicohtzinco - Xicohtzinco
 Yauhquemecan - Yauhquemehcan
 Zacatelco - Zacatelco
 Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos - Zitlaltepec